Joanne Richoux (1990-), autrice française ;
 Marion Richoux (1973-), scénariste et directrice artistique française ;
 Robert Richoux (1914-1983), homme politique français.

Patronyme français